Les châteaux suivants portent le nom de château de la Mothe :
 Château de la Mothe, à Vicq
 Château de la Mothe, à Mérinchal
 Château de la Mothe, à Saint-Privat-des-Prés
 Château de la Mothe, à Béthisy-Saint-Martin
 Château de la Mothe, à Arvier

Autres
 La Mothe-en-Bassigny
 Château de la Mothe-Chandeniers
 Logis de la Mothe

Voir aussi 
  avec une orthographe légèrement différente.
 , page d'homonymie.

Mothe